Paeslack ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Paeslack (* 1974), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Volkmar Paeslack (1925–1998), deutscher Rehabilitationsmediziner in Heidelberg, Initiator der Paralympics